Výraz Tatínek má více významů:

 Otec – mužský rodič dítěte
 Tatínek (TV cyklus Bakaláři, 1978) – TV inscenace
 Tatínek (film, 2004) – dokumentární film Jana Svěráka
 Tatínek (film, 1956) – italský film režiséra Pietra Germiho

Externí odkazy